Фриц Тарнов (; , Бад-Эйнхаузен, провинция Вестфалия, Пруссия — , Бад-Орб, Гессен, ФРГ) — видный немецкий социал-демократический профсоюзный и общественный деятель, автор теории «экономической демократии».

Биография 
Родился в семье плотника. До 1906 года работал также плотником, в 1901—1906 гг. — член совета директоров профсоюза работников лесной и деревообрабатывающей промышленности. В 1909 году он окончил Центральную партшколу при Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине. С 1909 по 1919 гг. Ф. Тарнов — руководитель пресс-службы управления профсоюза работников лесной и деревообрабатывающей промышленности в Берлине. С 1909 по 1915 — член районного правления СДПГ в Берлине-Фридрихсхагене.

Участник Первой мировой войны. Был тяжело ранен, длительное время находился на излечении. Во время Ноябрьской революции 1918—1919 гг. Тарнов был членом Совета рабочих и солдат в городе Бранденбург-на-Хафеле.

Позже стал руководителем профсоюза деревообрабатывающей промышленности и членом Исполнительного совета Объединенной немецкой Федерации профсоюзов. Тарнов считался талантливым специалистом экономической политики и в 1928 году в качестве кандидата от социал-демократов был избран в рейхстаг Германии. В 1931 году вместе с Войтинским и Бааде разработал получивший название по начальным буквам фамилий авторов «WTB-план» борьбы с кризисом путём активного вмешательства государства, что не было осуществлено из-за негативной позиции руководства СДПГ.

После разгона национал-социалистами профсоюзов 2 мая 1933 года Тарнов был арестован, но после вмешательства Вильгельма Лёйшнера был освобождён.

После этого Ф. Тарнову удалось бежать из страны. В эмиграции занимался созданием руководящих органов разгромленных профсоюзных организаций, первоначально в Копенгагене, а затем — в Швеции. Через своего сына Рейнгольда Ф. Тарнов поддерживал контакты со своими бывшими политическими товарищами в Германии, которые во время Второй мировой войны планировали создание единого унифицированного профсоюза Германии, установил контакты с военной оппозицией. Заговорщики рекомендовали Ф. Тарнова на пост министра экономики Рейха. Был председателем дипломатической миссии немецких профсоюзов, с 1943 года — член Национальной группы немецких профсоюзов в Швеции.

После окончания войны в 1946 году вернулся в Германию и работал по восстановлению профессиональных союзов. Секретарь Секретариата профсоюзов в американской зоне в Штутгарте, в 1947 — Генеральный секретарь Совета профсоюзов торговли Объединенных зон во Франкфурте.

Примечания

Литература 
 Тарнов, Фриц. Исторический справочник русского марксиста, 1999 г.

Ссылки 
 Fritz Tarnow

Участники Первой мировой войны (Германия)
Политики Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Профсоюзные деятели Германии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Заговор 20 июля
Участники Ноябрьской революции
Родившиеся в Пруссии
Умершие в Гессене